Natural Bridge State Park (Kentucky) – parco nazionale del Kentucky
 Natural Bridge State Park (Massachusetts) – parco nazionale del Massachusetts
 Natural Bridge State Park (Wisconsin) – parco nazionale del Wisconsin